Wittwer ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Wittwer (* 1990), Schweizer Fußballspieler
 Beat Wittwer (* 1966), Schweizer Schauspieler
 Bruno Wittwer (* 1949), Schweizer Eishockeyspieler
 Daniel Wittwer (* 1959), Schweizer Politiker (EDU)
 Georg Wittwer (1932–2013), deutscher Architekt und Politiker (CDU)
 Hans Wittwer (1894–1952), Schweizer Architekt
 Héctor Wittwer (* 1969), deutscher Philosoph
 Joachim Wittwer (* 1940), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Jörg Wittwer, deutscher Psychologe und Bildungsforscher 
 Josef Wittwer (1930–1970), hessischer Landtagsabgeordneter (CDU)
 Judith Wittwer, Schweizer Journalistin
 Jürg Wittwer (* 1959), Schweizer Fußballspieler
 Konrad Wittwer (1903–1973), deutscher Verlagsbuchhändler und Politiker (FDP)
 Martha Wittwer-Gelpke (1875–1959), Schweizer Malerin, Dichterin und Autorin
 Max Wittwer (1896–1977), Chemiker, Werkleiter, NSDAP-Mitglied
 Meinhard Wittwer (* 1961), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof
 Michael Wittwer (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Philipp Ludwig Wittwer (1752–1792), deutscher Arzt
 Samuel Wittwer (* 1967), Schweizer Kunstwissenschaftler 
 Sieglinde Wittwer-Thomas (* 1966), Schweizer Künstlerin
 Stefan Wittwer, siehe Stefan Charles (* 1967), Schweizer Kulturmanager
 Stefan Wittwer (* 1971), Schweizer Nordischer Kombinierer
 Stephan Wittwer (* 1953), Schweizer Musiker
 Tara-Louise Wittwer (* 1990), deutsche Autorin, Kolumnistin und Webvideoproduzentin
 Ursula Wittwer-Backofen (* 1957), deutsche Anthropologin
 Uwe Wittwer (* 1954), Schweizer Künstler
 Wilhelm Constantin Wittwer (1822–1908), deutscher Naturforscher

Siehe auch:
 Wittmer
 Witwer (Begriffsklärung)